

Geografia 
 Socha – comune della Colombia facente parte del dipartimento di Boyacá

Moda 
 Socha – capo di abbigliamento femminile in uso in Europa nel Tardo Medioevo/Rinascimento

Persone 
 Aleksandra Socha (1982) – schermitrice polacca
 David Socha (1938) – ex arbitro di calcio statunitense
 Lauren Socha (1990) – attrice britannica
 Leopold Socha (1909-1946) – ispettore fognario polacco
 Michael Socha (1987) – attore inglese
 Tadeusz Socha (1988) – calciatore polacco